Ехидо Емилијано Запата има више значења:

 Ехидо Емилијано Запата (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ехидо Емилијано Запата (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ехидо Емилијано Запата, Кантаранас (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ехидо Емилијано Запата (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ехидо Емилијано Запата (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ехидо Емилијано Запата (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ехидо Емилијано Запата (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ехидо Емилијано Запата (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ехидо Емилијано Запата (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику